Meiosis (von altgr. μείωσις, meíōsis, „Verminderung“) bezeichnet:
 in der Biologie eine Form der Zellkernteilung, siehe Meiose
 in der Rhetorik eine Stilfigur, siehe Meiosis (Stilfigur)